Noma –  bakteryjne, zgorzelinowe zapalenie śluzówek jamy ustnej
 Noma – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Holmes
 Noma – restauracja w Kopenhadze, w Danii